Rapel bezeichnet:

 Río Rapel, Fluss in Chile
 Lago Rapel, Stausee in Chile
 Talsperre Rapel, Talsperre in Chile

Siehe auch:
 Pappel
 Rabel (Begriffsklärung)